La réécriture est un modèle de calcul en informatique théorique ;
La réécriture est une activité en littérature.

Articles connexes 
   : pour la réécriture d'URL